Le tournoi de tennis de Salt Lake City est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1983 se dispute du 12 au .

Yvonne Vermaak remporte le simple dames. En finale, elle bat Felicia Raschiatore, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cláudia Monteiro et Yvonne Vermaak.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Salt Lake City
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Salt Lake City
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en septembre 1983